

Орні — муніципалітет у департаменті Мозель, Франція

Орні — громада в кантоні Во